Il World Group I è il più alto livello della Fed Cup 1996.

Tabellone

Primo turno

Austria vs. Stati Uniti

Giappone vs. Germania

Francia vs. Argentina

Spagna vs. Sudafrica

Semifinali

Giappone vs. Stati Uniti

Francia vs. Spagna

Finale

Stati Uniti vs. Spagna

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 1996